Palo Negro peut désigner :

Toponymes

Palo Negro : localité du département de Rivadavia dans la province de Santiago del Estero.

Palo Negro : chef-lieu de la municipalité de Libertador dans l'État d'Aragua ;
 Palo Negro : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Libertador dans l'État d'Aragua.

Homonymie de toponyme